Синерецкая волость —  муниципальное образование в Островском районе Псковской области России, существовавшее в 1995 — 2010 годах (ныне упразднена в пользу Горайской волости)
 Синерецкая волость — административно-территориальная единица в составе Опочецкого уезда Псковской губернии РСФСР в 1924 — 1927 годах